Höck steht für:

 geselliges Beisammensein (schweizerdeutsch), siehe Hockete

Personen:
 Alexander Höck (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Christian Höck (* 1984), professioneller Unreal Tournament Spieler
 Christina Meier-Höck (* 1966), ehemalige deutsche Skirennläuferin
 Heinrich Höck (1700–1779), deutscher evangelischer Theologe
 Heribert Höck (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Inge Höck (1922–2014), österreichische Malerin
 Johann Daniel Albrecht Höck (1763–1839), deutscher Kameralist
 Johannes Maria Höck (1902–1995), deutscher Benediktinerabt, Konzilsvater, Byzantinist und Historiker
 Kurt Höck (1920–2008), deutscher Arzt und Obermedizinalrat
 Michael Höck (1903–1996), deutscher katholischer Geistlicher, Chefredakteur und NS-Gegner
 Stefan Höck (* 1963), deutscher Biathlet
 Vinzenz Höck (* 1996), österreichischer Kunstturner
 Wilhelm Höck (1907–1983), deutscher Politiker (CDU)

Orte:
 Höck (Gemeinde Pitzenberg), Ortschaft der Gemeinde Pitzenberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Höck (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Höck (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Höck (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Hock (Begriffsklärung)
 Hoeck
 Høeck
 Höcke
 Högg
 Hoek
 Landhaus Höck